Tagesanbruch steht für:
 Morgendämmerung
 Der Tagesanbruch, eine Zeitschrift der
 Tagesanbruch Bibelstudien-Vereinigung
 Tagesanbruch-Maler, ein attischer Vasenmaler unbekannten Namens

Siehe auch
 Der Tagesanbruch